Terminal Rodoviário de São Paulo pode se referir a:
 Terminal Rodoviário Tietê, principal terminal rodoviário da cidade, responsável pela maioria dos destinos
 Terminal Barra Funda, terminal rodoviário responsável pelas regiões oeste, noroeste e sudoeste do país
 Terminal Jabaquara, terminal rodoviário responsável pela região da baixada santista
 Terminal da Luz, antigo terminal rodoviário central, desativado em 1982.

Desambiguação